Jonasmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jonasmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726222-166962), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Jonasmyrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726672-167478), sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn